

Toponyme 

 Mehrène, uyn village des Aïth Aïcha en Basse Kabylie.
 Barrage de Mehrène, un barrage hydraulique des Aïth Aïcha en Basse Kabylie.
 Route de Mehrène, une route dans les Aïth Aïcha en Basse Kabylie.

Patronyme algérien